Los Balcones puede referirse a:

Lugares 
En España
 Los Balcones, localidad y pedanía del municipio de Guadix, en la provincia de Granada.
 Los Balcones, localidad y pedanía del municipio de Torrevieja, en la provincia de Alicante.
 Los Balcones y Los Altos, localidad y pedanía del municipio de Orihuela, en la provincia de Alicante.

Otros 
 El loco de los balcones (1993), obra de teatro del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa.
 Casa de los Balcones, vivienda de la localidad española de La Orotava, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.